Il campionato di Serie A2 di pallacanestro femminile 1983-1984 è stato il quarto organizzato in Italia.

Stagione regolare

Girone A

Classifica 

Legenda:
  Promossa dopo i play-off in Serie A1 1984-1985.
      Ammesse ai play-off promozione.
      Retrocessa in Serie B 1984-1985. 

Regolamento:
Due punti a vittoria, zero a sconfitta.
In caso di parità di punteggio, contano gli scontri diretti e la classifica avulsa.
Nota:
Risultati disponibili solo per Faenza, (si veda la fonte in calce).

Girone B

Classifica 

Legenda:
  Promossa dopo i play-off in Serie A1 1984-1985.
      Ammesse ai play-off promozione.
      Retrocessa in Serie B 1984-1985. 

Regolamento:
Due punti a vittoria, zero a sconfitta.
In caso di parità di punteggio, contano gli scontri diretti e la classifica avulsa.

Play-off 

 Si disputa lo spareggio tra le perdenti delle due finali:

Verdetti 
 Promosse in Serie A1: Sidis Ancona, Omsa Faenza e Giove Caserta.

Note

Bibliografia

Collegamenti esterni 
 

1983 A2